Solidaritet kan syfta på:

 Solidaritet – ett moraliskt, juridiskt och politiskt begrepp
 Solidaritetsrörelser – en typ av organisationer som vill stödja folk som bekämpar förtryckare
 Solidaritet (fackförening) – en polsk fackförening
 Solidaritet (rysk demokratisk rörelse) – en rysk oppositionell demokratisk rörelse
 Solidaritetspartiet – namnändring på Sveriges kommunistiska parti (1967) 1987
 Hassela Solidaritet – en svensk organisation
 Solidarity – en socialistisk organisation och tidning i Storbritannien